Municipio de Hayes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hayes (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Hayes (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Hayes (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Hayes (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Hayes (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Hayes (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Hayes (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Hayes (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Hayes (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Hayes (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Hayes (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Hayes (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Hayes (condado de Otsego, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Otsego.
 Municipio de Hayes (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Hayes (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Hayes (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.